Adalberto I d'Ivrea (880 circa – 930 circa) – marchese italiano, resse la marca di Ivrea dal 900 circa al 930 circa
 Adalberto I di Magonza (... – 1137) – arcivescovo tedesco
 Adalberto I d'Ostrevent (... – 652) – dignitario franco alla corte di Teodorico II. È venerato come santo e martire dalla Chiesa cattolica e da quella ortodossa
 Adalberto I di Toscana (820 circa – 884 circa) – marchese di Toscana e Tutor Corsicae dall'846

Pagine correlate 
 Adalberto
 Adalberto II